Zatti peut se référer à :

Patronyme 
 Artemide Zatti (1880 - 1951), missionnaire italien en Argentine, reconnu bienheureux par l'Église catholique ;
 Carlo Zatti (1809 - 1899), peintre italien ;
  (1963 -), joueur de basketball italien ;
  (1932 - 2003), pianiste, violoniste et compositrice italienne

Homonymie de patronyme